Bertoldo de Baden (en alemán, Berthold von Baden; Karlsruhe, 24 de febrero de 1906-Spaichingen, 27 de octubre de 1963) fue hijo del príncipe Maximiliano, margrave de Baden, y de la princesa María Luisa de Hannover. Sucedió a su padre como cabeza de la dinastía en el Gran Ducado de Baden, a su muerte en 1929.

Matrimonio y descendencia 

Bertoldo se casó con la princesa Teodora de Grecia y Dinamarca, hija del príncipe Andrés de Grecia y Dinamarca y de la princesa Alicia de Battenberg, el 17 de agosto de 1931 en Baden-Baden, Alemania. Por su matrimonio se convirtió en cuñado del príncipe Felipe, duque de Edimburgo.

Tuvieron tres hijos:
Margarita (14 de julio de 1932-15 de enero de 2013), casada y divorciada del príncipe Tomislav de Yugoslavia; con descendencia.
Maximiliano Andrés (3 de julio de 1933-29 de diciembre de 2022), casado con la archiduquesa Valeria de Austria; con descendencia.
Luis (n. 16 de marzo de 1937), casado con la princesa Ana María de Auersperg-Breunner; con descendencia.

Fallecimiento 
Bertoldo murió en Spaichingen, Baden-Wurtemberg, Alemania Occidental. Fue sucedido como margrave y jefe de la Casa de Zähringen por su hijo, Maximiliano.

Ancestros 

</center>

Referencias

Enlaces externos 
 
 

Príncipes de Baden
Casa de Zähringen
Nacidos en Karlsruhe